Viana do Castelo (district), een district van Portugal
Viana do Castelo (stad), de gelijknamige hoofdstad van het district